Фамилия:
 Рюйш, Рашель (1664—1750) — нидерландская художница.
 Рюйш, Фредерик (1638—1731) — нидерландский анатом.